Krajowa Rada Doradców Podatkowych
 Katolickie Radio Diecezji Płockiej